Сельское поселение Чарозерское — сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области.
Центр — село Чарозеро.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли сельсоветы:
 Чарозерский (ОКАТО 19 228 884, 38 населённых пунктов),
 Коротецкий (ОКАТО 19 228 836, 28 населённых пунктов),
 Печенгский (ОКАТО 19 228 856, 20 населённых пунктов).

По данным переписи 2010 года население — 769 человек.

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на юге с Коварзинским сельским поселением,
 на западе с Васильевским, Роксомским, Андреевским, Ивановским сельскими поселениями Вашкинского района,
 на северо-западе с Кемским сельским поселением Вытегорского района,
 на севере с Каргопольским районом Архангельской области,
 на востоке с Бекетовским сельским поселением Вожегодского района, часть границы проходит по озеру Воже.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Чарозерского, Коротецкого, Печенгского сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входят 86 населённых пунктов, в том числе
83 деревни,
1 посёлок,
2 села.

Неолитическое поселение 
Модлонское свайное поселение — неолитическое поселение второй половины III тысячелетия до н. э. на реке Модлона, открытое на территории Чарозерского района А. Я. Брюсовым в 1938—1940 и 1945—1957 годах. Исследовалось С. В. Ошибкиной в 1970 году.

См. также 
 Русский Север (национальный парк)
 Чарондская округа

Примечания

Ссылки 
 Чарозерское сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Карты 
 Топографическая карта P-37-113,114_ Совза
 Топографическая карта P-37-XXXIII,XXXIV_ Ухтома

Муниципальные образования Кирилловского района
Сельские поселения Вологодской области